Siam steht für:
 Siam, früherer Name für Thailand
 Siam (Elefantenbulle) (1946–1997), indischer Elefantenbulle, siehe Sahib-Fridolin #Leben im Zirkus
 Siam, Name für das Schloss Charlottenhof, siehe Schloss Charlottenhof #Geschichte
 Siam Center, Einkaufszentrum in Bangkok
 Siam Square, Platz in Bangkok
 Siam Society, Gesellschaft zur Kulturgeschichte von Thailand
 Siamkatze, Katzenrasse

Siam ist der Familienname folgender Personen:
 Hany Siam (* 1986), ägyptisch-deutscher Komiker
 Said Siam (1959–2009), palästinensischer Politiker und Militär
 Sirri Mahmud Siam, ägyptischer Richter

SIAM steht als Abkürzung für:
 Service Integration and Management, Management von Lieferanten von IT-Dienstleistungen
 Society for Industrial and Applied Mathematics, US-amerikanische Gesellschaft für angewandte Mathematik
 Society of Indian Automobile Manufacturers

Siehe auch:

SIAM